Medlpa (lud)
 język medlpa